

События 
 Консулы Секст Помпей Коллега и Квинт Педуций Присцин.
 Плиний Младший стал претором (или в 92).
 Иосиф Флавий закончил «Древности иудейские» (или в 94).
 У северных хуннов власть перешла к роду Хуян.
 93-94 — Шаньюй южных хуннов Аньго (шаньюй).
 Бань Чао покоряет княжества Куча, Гумо, Вэньсу.

Скончались 

 93, 23 августа — Гней Юлий Агрикола (род. 40), консул-суффект Римской империи в 77 году, знаменитый полководец;
 Квинт Юний Арулен Рустик (род. ок. 35), народный трибун 66 года, консул-суффект предыдущего года. Казнён;
 Агриппа II, последний царь Иудеи (48—93);
 Туньтухэ — шаньюй хунну (88—93);
 93, ок. —  (род. 40/45), наместник Бетики предыдущего года.

См. также